Il campionato era formato da otto squadre e il FK Olümpia Tartu vinse il titolo, il primo della sua storia.

Classifica finale

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = differenza reti;

Risultati

Tabellone

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni

Campionato estone di calcio